Johan Dielhe fou un ciclista neerlandès, que es va especialitzar en el ciclisme en pista. Va competir com amateur i va guanyar una medalla de bronze al Campionat del món de mig fons de 1902 per darrere dels alemanys Alfred Görnemann i Willy Keller.

Referències 
 Fitxa a memoire-du-cyclisme.eu
 Fitxa a cyclebase.nl

Ciclistes neerlandesos